Ајонија може да се односи на:

 Ајонија (Ајова)
 Ајонија (Мисури)
 Ајонија (Мичиген)
или:
 Округ Ајонија (Мичиген)